

Жехта — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Жехта — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства